Grijalva bezeichnet:
 Río Grijalva, Fluss in Mittelamerika

Grijalva ist der Familienname folgender Personen:
 Juan de Grijalva (1490–1527), spanischer Entdecker
 Luis Grijalva (* 1999), guatemaltekischer Langstreckenläufer
 Raúl Grijalva (* 1948), US-amerikanischer Politiker (Arizona)
 Tracy Grijalva (* 1959), US-amerikanischer Rockgitarrist